Osoby o tym nazwisku:
 Evald Okas – estoński malarz i grafik
 Janis Okas – cypryjski piłkarz